Keta kan syfta på följande platser:

Ghana 

 Keta, Ghana, ort, Voltaregionen, 
 Keta (distrikt), Voltaregionen, 

Robotskapade Ghanaförgreningar